Procyon (állatnem), a mosómedvefélék rendszertani családjába tartozó tartozó nem.
Procyon (csillag), a Kis kutya (Canis minor) csillagkép legfényesebb csillaga.